Nebezpečná rychlost může být:
 Nebezpečná rychlost (film, 1994)  – americký film z roku 1994 režiséra Jana de Bonta v hlavních rolích s Keanu Reevesem, Dennisem Hopperem a Sandrou Bullock
 Nebezpečná rychlost 2: Zásah – americký film z roku 1997, pokračování filmu z roku 1994, režiséra Jana de Bonta v hlavních rolí se Sandrou Bullock a Jasonem Patricem
 Nebezpečná rychlost (film, 2008)  – americký film z roku 2008 režiséra Scotta Ziehla v hlavních rolích s Desmondem Harringtonem, Leaou Thompson a Fredem Wardem